Dauses ist der Familienname folgender Personen:

 August Dauses (1947–2008), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler
 Manfred A. Dauses (1944–2016), deutscher Jurist und Rechtswissenschaftler